Wschód – pojawienie się jakiegoś ciała niebieskiego (np. gwiazdy, planety lub satelity) ponad linią horyzontu (np. wschód Słońca).

Zobacz też 
 wschód (ujednoznacznienie)

Mechanika nieba